Gotō, ciutat de la prefectura de Nagasaki, al Japó.
 GOTO, instrucció en certs llenguatges de programació.